Alessandro Mantovani (1814-1892), peintre italien ;
 Andrea Mantovani (1984-), footballeur italien ;
 Annunzio Paolo Mantovani (connu sous son nom de famille Mantovani), compositeur, arrangeur et chef d’orchestre italien ;
 Bráulio Mantovani (1963-), scénariste et auteur brésilien ;
 Bruno Mantovani (1974-), compositeur français ;
 Cencio Mantovani (1941-1989), coureur cycliste italien ;
 Dario Mantovani (1961-), universitaire italien, spécialiste du monde romain ;
 Giovanni Mantovani (1955-), coureur cycliste italien ;
 Luigi Mantovani (1880-1957), peintre italien ;
 Maria Domenica Mantovani (1862-1934), religieuse italienne ;
 Martín Mantovani (1984-), footballeur argentin ;
 Mauro Mantovani (1966-), prêtre et philosophe italien ;
 Nadia Mantovani (1950-), ancienne terroriste italienne ; 
 Paolo Mantovani (1930-1993), chef d'entreprise et dirigeant italien de club de football ;
 Rosina Mantovani Gutti (1851-1943), peintre italienne ;
 Sergio Mantovani (1929-2001), pilote automobile italien.

Étymologie 
Le patronyme "Mantovani" est le pluriel de "mantovano" qui signifie "mantouan", habitant de la ville de Mantoue (Mantova) en Italie.